

Rio Paranaíba est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Le Rio Paranaíba est une rivière dont la source se trouve dans l'État du Minas Gerais

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme